Votação
Eleição
Voto (Espanha) — município da Cantábria
Voto (Roma Antiga) — promessa feita a uma divindade
Promessa — que num contexto religioso se pode confundir com votos
Vida consagrada — conceito católico
Conselhos evangélicos — que estão relacionados com diversos tipos de votos (promessas)